Майнас — провінція в Перу.
  — вимерла індіанська мова з неясними родинними зв'язками, носії якої проживали в Перу.